Die Abkürzung HLF steht für:

Feuerwehr:
 Hamburger Löschfahrzeug, spezieller Feuerwehrfahrzeugtyp der Hamburger Feuerwehr
 Hilfeleistungsfahrzeug, Feuerwehrfahrzeugtyp in Niederösterreich und der Steiermark
 Hilfeleistungslöschfahrzeug (Österreich), Weiterentwicklung des Rüstlöschfahrzeugs bei den Berufsfeuerwehren Graz und Wien
 Hilfeleistungslöschfahrzeug 24/14-Schiene, deutscher Feuerwehrfahrzeugtyp mit zusätzlichem Schienenantrieb
 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, deutscher Feuerwehrfahrzeugtyp

Luftfahrt:
 ICAO-Code der deutschen Fluggesellschaft TUIfly

Siehe auch:

Abkürzung